Portuezuelo oder El Portezuelo bezeichnet:

 Portezuelo (La Rioja), Ort in Argentinien
 Portezuelo (Chile), Gemeinde in Chile
 Portezuelo (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Portezuelo (Jalisco), Ort in Mexiko
 Portezuelo (México), Ort in Mexiko
 Portezuelo (Querétaro), Ort in Mexiko
 Portezuelo (San Luis Potosí), Ort in Mexiko
 Portezuelo (Cáceres), Gemeinde in Spanien
 Sauce de Portezuelo, Ort in Uruguay

 El Portezuelo (Catamarca), Ort in Argentinien
 El Portezuelo (Chubut), Ort in Argentinien
 El Portezuelo (Neuquén), Ort in Argentinien
 El Portezuelo (Jalisco), Ort in Mexiko